Le Semeur est le chant officieux de l'Université Libre de Bruxelles
 La parabole du semeur est un récit évangélique sur le royaume de Dieu ; le semeur dont il est question représente Jésus.
 La Parabole du semeur est un roman de science-fiction de l'autrice américaine Octavia E. Butler.
 La Bible du semeur est une traduction de la Bible publiée en 1992 sous l'égide de la société biblique internationale.
 Le Semeur est une chanson de Mario Pelchat.
 Le semeur est un kot-à-projet facultaire de l'Université catholique de Louvain en Belgique, chargé de la promotion du monde rural.
 Le Semeur est un film de Marine Francen (2017).